Я́нис Стра́убергс (; 24 ноября 1886 — 29 апреля 1952) — латвийский учёный-математик и историк.

Биография 
Учился в Валмиерской учительской семинарии. Участвовал в 1-м конгрессе латвийских учителей.

Участник Первой русской революции.

Экстерном окончил классическую гимназию в Митаве (1908). Изучал теоретическую механику на физико-математическом факультете Московского университета (1909—1912), специализировался по аэродинамике.

В 1912—1917 годах работал учителем математики в Екатериноградской немецкой гимназии. В 1913 году в латышском журнале «Дом и школа» были опубликованы первые научные работы Я. Страубергса.

После Февральской революции переехал в Москву, где преподавал в Строгановском училище и школе Дайлес (1917—1918).

В 1918 году вернулся в Латвию и работал Валмиерской гимназии (1918—1919), затем в 3-й гимназии города Риги (1919—1935).

Изучая историю математики, в 1928 году начал работать в рижских архивах. В центре его интереса оказалась история латвийской школы и история культуры.

В 1936 году был издан его фундаментальный труд по истории Риги.

С 1938 по 1941 и с 1944 по 1947 год — директор Рижской городской библиотеки.

После Второй мировой войны участвовал в организации Фундаментальной библиотеки АН Латвийской ССР, с 1947 по 1950 год работал в Институте истории АН Латвийской ССР.

Семья 
Младший брат — фольклорист Карл Страубергс (1890—1962).

Библиография 
 Andrejs Gecelis (1933)
 Kristjānis Lauterbahs un viņa latviešu dziesmiņas (1933)
 Johans Rīvijs (1933)
 Rīgas vēsture. — Rīga: Apgādniecība «Grāmatu draugs», 1936

Литература 
 S. Šiško. Jānis Straubergs — latviešu grāmatniecības vēstures pētnieks // Bibliotēku zinātnes aspekti. — Rīga: Avots, 1985

Примечания

Ссылки 
 Книжное дело и библиография в Латвии и изгнании, XX—XXI век: достижения и перспективы

Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Историки Латвии